Црна легија, усташка јединица у Другом светском рату
 Црна легија (Угарска), најамничка војска угарског краља Матије Корвина (15. век)